Příjmení Novotný pochází ze starého přídavného jména novotný = nový. Je to třetí nejčastější české příjmení. Ženskou variantou je Novotná. V Německu a Rakousku i jinde, včetně českých zemí, se lze setkat s variantou zachovávající starší český pravopis tohoto příjmení obvyklejší před rokem 1849, tedy Nowotny, případně výjimečně i s délkou, tedy Nowotný.

Nositelé příjmení 
 Adolf Novotný (1891–1968), evangelický teolog a biblista
 Alan Novotný (* 1978), divadelní herec
 Andrej Novotný (* 1976), slovenský hokejista
 Antonín Novotný, více nositelů, viz rozcestník
 Bohuslav Novotný (1921–1996), archeolog
 Boris Novotný (* 1976), slovenský reprezentant v judu
 Břetislav Novotný, více nositelů, viz rozcestník
 Cyril Novotný (1878–1946), český violoncellista, sbormistr, hudební publicista a učitel
 Čeněk Novotný (1903–1972), středoškolský profesor, botanik, badatel
 David Novotný, více nositelů, viz rozcestník
 Dalibor Novotný (1926–2015), český operní pěvec
 Eduard Novotný (1833–1876), jazykovědec a průkopník těsnopisu
 Filip Novotný (* 1991), hokejový brankář
 František Novotný, více nositelů, viz rozcestník
 Gabriel Novotný (1916–1990), slovenský fotbalový trenér
 George Novotný (* 1948), americký obchodník
 Igor Novotný (* 1962), hokejista
 Ivan Novotný (* 1931), fyziolog
 Ivo Novotný (1935–???), politik, poslanec
 Jáchym Novotný (* 1998), herec
 Jan Novotný, více nositelů, viz rozcestník
 Jaromír Novotný (stomatolog) (1909–1933), stomatolog
 Jaromír Novotný (zpěvák) (* 1961), český operní pěvec
 Jaroslav Novotný, více nositelů, viz rozcestník
 Jens Nowotny (* 1974), německý fotbalista
 Jindřich Novotný (1846–1912), protestantský kazatel, průkopník baptismu
 Jindřich Novotný (kameraman) (1924–1999), kameraman
 Jiří Novotný, více nositelů, viz rozcestník
 Jiří Datel Novotný (1944–2017), herec, spisovatel, scenárista a moderátor
 Josef Novotný, více nositelů, viz rozcestník
 Josef Ondřej Novotný (1778–1856), violoncellista a hudební skladatel
 Josef Otto Novotný (1894–1971), novinář a překladatel
 Juraj Novotný (1950–2018), slovenský fotbalista, záložník
 Kamil Novotný (1892–1959), český historik umění a výtvarný kritik
 Karel Novotný, více nositelů, viz rozcestník
 Ladislav Novotný (* 1922), organický chemik
 Luboš Novotný, hráč na dobro
 Ľuboš Novotný (* 1947), slovenský zpěvák
 Lukáš Novotný ( * 1985), Český herec,  https://www.csfd.cz/tvurce/645355-lukas-novotny/biografie/
 Lukáš Novotný (* 1980), fotbalista
 Ludvík Novotný, více nositelů, viz rozcestník
 Marek Novotný, více nositelů, viz rozcestník
 Marián Novotný (* 1950), slovenský fotbalista, záložník
 Martin Novotný (* 1972), politik
 Michal Novotný, více nositelů, viz rozcestník
 Miloň Novotný (1930–1992), fotograf
 Miloslav Novotný (1894–1966), literární historik a kritik
 Miloš V. Novotný (* 1942), analytický chemik
 Miroslav Novotný, více nositelů, viz rozcestník
 Otakar Novotný (1880–1959), architekt
 Otakar Novotný (politik) (* 1925), politik KSČ, za normalizace poslanec ČNR
 Oto Novotný (1928–2020), český právník, profesor
 Pavel Novotný, více nositelů, viz rozcestník
 Petr Novotný, více nositelů, viz rozcestník
 Přemysl Novotný (1931–?), politik, poúnorový bezpartijní poslanec
 Radek Novotný, více osob, viz rozcestník
 René Novotný (* 1963), krasobruslař
 Richard Novotný (* 1962), nohejbalový hráč a dlouholetý český reprezentant
 Robert Novotný, více nositelů, viz rozcestník
 Roman Novotný, více nositelů, viz rozcestník
 Rudolf Novotný (1914–1953), československý voják a příslušník výsadku Spelter
 Stanislav Novotný (* 1960), policejní prezident
 Štěpán Novotný (* 1990), český hokejista
 Tomáš Novotný, více nositelů, viz rozcestník
 Vavřinec Novotný (1873–1943), římskokatolický duchovní, premonstrát a převor v Nové Říši
 Václav Novotný, více nositelů, viz rozcestník
 Václav Juda Novotný (1849–1922), hudební spisovatel a skladatel
 Viliam Novotný (* 1973), slovenský politik
 Vladimír Novotný, více nositelů, viz rozcestník
 Vojtěch Novotný, více nositelů, viz rozcestník
 Zbyněk Novotný, více nositelů, viz rozcestník

Varianta s přechýlením 
 Novotná

Reference

Externí odkazy 
 

Česká příjmení
Slovenská příjmení